Berliner Allee ist der Name folgender Straßen in Deutschland:

 Berliner Allee (Berlin)
 Berliner Allee (Detmold)
 Berliner Allee (Düsseldorf)
 Berliner Allee (Hannover)
 Berliner Allee (Norderstedt)